

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2000
Tennis en Allemagne en 2000
Tennis en juillet 2000